Elk County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Elk County (Kansas)
 Elk County (Pennsylvania)